Polineuropatia amiloidótica familiar
 Polipose adenomatosa familiar
 Personal Ancestral File
 Patrouille de France (Patrulha Acrobática da França)
 Phineas and Ferb''
 Portugal à Frente (PàF)

Desambiguações de siglas